El término Carabias puede hacer referencia a:

 Carabias, localidad del municipio de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.
 Carabias, localidad del municipio de Larrodrigo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Carabias, municipio de la provincia de Segovia, Castilla y León, España. Hasta 2016 el municipio se denominó Pradales
 Carabias, localidad del municipio de Carabias, en la provincia de Segovia, Castilla y León, España.
 Santa Colomba de las Carabias, localidad del municipio de San Cristóbal de Entreviñas, en la provincia de Zamora, Castilla y León, España.
 Julia Carabias Lillo, bióloga mexicana y extitular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
 Julio Carabias Salcedo, gobernador del Banco de España desde 1931 a 1933.